Bobbejaan is het Afrikaanse woord voor Baviaan.

Daarnaast kan bobbejaan of Bobbejaan ook verwijzen naar:

Zuid-Afrikaans liedje uit de Boerenoorlog (Bobbejaan klim die berg, so haastig en so lustig) 

Bobbejaan Schoepen (Bob Schoepen), pseudoniem en artiestennaam van Modest Schoepen, afgeleid van bovenstaand lied
Bobbejaanland, amusementspark opgericht door Bobbejaan Schoepen
Bobbejaan (2016), een documentaire van Tom Schoepen met beelden uit het laatste levensjaar van zijn vader Bobbejaan Schoepen.

Zie ook 
Bob (voornaam)